Hans Mau ist der Name folgender Personen:

* Hans Mau (Künstler) (1915–1989), deutscher Grafiker, Maler und Illustrator
 Hans Mau (Mediziner) (1921–2012), deutscher Orthopäde und Hochschullehrer